A Quiet Place se poate referi la:

 Un loc liniștit
 Fără zgomot

Vezi și
 Fără zgomot 2